Kronogård kan syfta på.

 Kronoarrende, upplåtelseform för en gård som brukades av bönder med egen avel (djurhållning) mot ersättning (arrende) till kronan
 Kronogården, stadsdel i Trollhättan
 Kronogård fjällurskog